Dolce Vita eller La dolce vita kan syfta på:
La dolce vita är italienska och översätts till Det ljuva livet

 La dolce vita – originaltitel på en italiensk dramakomedifilm från 1960, se Det ljuva livet
 Dolce vita (Det ljuva livet) - en låt av Noice från albumet Det ljuva livet
 Dolce Vita (musikalbum) – ett album av den spanska sångerskan Soraya Arnelas
 Dolce Vita (TV-program) – ett program på Kanal 5
 La dolce vita (album) – ett album av After Dark från 2004
 La dolce vita (krogshow) – en krogshow med After Dark
 La dolce vita (sång) – After Darks låt i den svenska Melodifestivalen 2004

Italienska ord och uttryck